NMC ist die Abkürzung für:

 Nashville Music Company, eine deutsche Countrymusik-Band
 National Monuments Council, siehe South African Heritage Resources Agency
 Network Management Center, siehe Operation and Maintenance Center
 New Muon Collaboration, eine ehemalige Forschungsgruppe der Teilchenphysik, siehe NA37
 NMC (Unternehmen), ein belgisches Unternehmen, das Schaumstoffe produziert und vertreibt
 Newmont Mining Corporation, siehe Newmont Mining
 Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide LiNixMnyCozO2 und die damit gefertigten Batterien
 NMC Recordings, eine britische Musikfirma
 NetWorker Management Console, siehe EMC NetWorker
 Namecoin - Kryptowährung.

NMC